Johan Richter puede hacer referencia a:
 Johan Richter (pintor) (1665-1745), pintor sueco activo en Italia
 Johan Richter (inventor) (1901-1997), inventor noruego-sueco inventor
 Johan Richter (arquitecto) (1925-1998), arquitecto danés